Abor steht für:
 Abor,  in Indien lebender Stamm der Lhoba
 Abor-Miri-Dafla, Untergruppe der Nord-Assam-Sprachen
 Abor und das Meerweib, höfischer mittelhochdeutscher Roman aus dem 14. Jahrhundert